Mlungisi Ngubane (11 de janeiro de 1977) é um futebolista suazi que atua como zagueiro central.
Desde 2000 ele atua no Mbabane Swallows time onde é um ídolo e referência.

Seleção Nacional 
Mlungisi Ngubane é o recordista de jogos pela Seleção Suazi de Futebol com 91 jogos.

Referências
 http://www.ogol.com.br/jogador/mlungisi_ngubane/atual/ficha/0/default/77906

Futebolistas de Essuatíni